

Важнейшие события 
 Пиррова война (280—275 годы до н. э.). Битва при Аускуле (279 до н. э.).
 Первая Сирийская война (274—271 до н. э.) между государством Птолемеев в Египте и государством Селевкидов.
 Период Сражающихся царств в Китае (традиционно включается в династию Восточная Чжоу. В 278 до н. э. царство Цинь атаковало царство Чу и заняло его столицу город , царь Чу переместился в Шоучунь.
 Империя Маурьев Индии, правление Биндусары (298 по 272 до н. э.) и Ашоки (273 по 232 до н. э.).
 Государство Калинга в восточной Индии (в 260 до н. э. было завоёвано Ашокой).

См. также